Heart and Soul (álbum de Joy Division)
 Heart and Soul (álbum de Kenny G)
 Heart and Soul (1917), filme com Theda Bara

Ou ainda
 Heart and Souls, comédia com Robert Downey Jr.